Werner Janssen (componist) (1899-1990), Amerikaanse componist
 Werner Janssen (patholoog) (1924-2021), Duits patholoog
 Werner Janssen (filosoof) (1944), Nederlands-Duitse filosoof, germanist en dichter
 Werner Janssen (politicus) (1969), Belgische politicus